Pöttschacher ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Pöttschacher, österreichischer Musiker und Songwriter, siehe Marcus Smaller
 Richard Pöttschacher (1904–2008), österreichischer Wienerlied-Sänger